Miradouro — local elevado de onde se descortina um panorama
Torre de observação — estrutura construída com o objectivo de se poder usufruir da vista
Mirador (Maranhão) — município brasileiro
Mirador (Paraná) — município brasileiro
Enciclopédia Mirador — enciclopédia pertencente à Encyclopaedia Britannica do Brasil

Miradouro (Minas Gerais) — município brasileiro

Desambiguações de topônimos